Федю́нин — фамилия; имеет женскую форму Федю́нина.

Известные носители 
 Федюнин, Александр Кузьмич (1911—1975) — советский майор, Герой Советского Союза.
 Федюнин, Алексей Викторович (род. 1975) — российский футболист и тренер.
 Федюнин, Евгений Петрович (1925—2004) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Федин
 Федосеев
 Федюнино
 Федяев